The Guess Who, een Canadese rockband
 Guess Who (film), een romantische komediefilm uit 2005
 Le Guess Who?, een muziekfestival